Рамп может означать:
 RAMP — ежегодная музыкальная премия в области рок-музыки.
 Рамп — длинный джингл (музыкальный или вокальный продакшн-элемент оформления радио- или телеэфира).
RAMP (Russian Anonymous Marketplace) - нелегальная площадка, действовавшая на территории России и специализировавшаяся на торговле наркотиками и психоактивными веществами. Закрыта в июле 2017 года.